Moroșanu:
 Stelorian Moroșanu (n. 1960, Ștefănești, Botoșani), este un poet și prozator român.
 Cătălin Moroșanu (n. 1982), este un pugilist român.

Nume de familie românești